Финал Кубка Казахстана по футболу 2006 года состоялся 8 ноября на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. В нём встречались «Алма-Ата» и «Астана». Впервые за семь лет, финал собрал менее 5000 зрителей на стадионе. Также впервые арбитры был из-за рубежа, а именно из Словакии — Гриняк, Сомольяни, Чунинка. Как и в прошлым году победитель чемпионата проиграл в финале, более скромному сопернику. «Алма-Ата» завоевала свои первый титул в истории.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 КУБОК КАЗАХСТАНА ПО ФУТБОЛУ — 2006

2006
Футбол в Азии в 2006 году
Ноябрь 2006 года
События 8 ноября
Спортивные соревнования в Алма-Ате